Rouvroy (Aisne)
 Rouvroy (Pas-de-Calais)
 Rouvroy (Bélgica)

Desambiguações de topônimos